Cratere Galle – cratere lunare
Cratere Galle – cratere marziano